Jacket peut désigner :
 Veste en anglais ;

Pseudonyme 

 Red Jacket, nom anglais de Segoyewatha, connu avant 1780 sous le nom de Otetiani, chef tribal amérindien du clan Woolf de la tribu des Sénécas (ca 1756-1830).
 Blue Jacket, chef du peuple Shawnee.

Titres 

 
 Hag in a Black Leather Jacket, le premier film réalisé par John Waters en 1964 ;
 No Jacket Required, le  album solo de Phil Collins, mis en vente le  ;
 The Jacket, un thriller psychologique américain sorti en 2005 ;
 Jacket Full of Danger est le quatrième album solo d'Adam Green sorti en 2006.

Musique 
 Jacket est un groupe de pop-rock français ; 
 Black Army Jacket est un groupe de powerviolence et grindcore américain ;   
 My Morning Jacket est un groupe rock américain.

Domaine vestimentaire 
 Les Deck jackets, ou vestes de pont en français, équipaient les marins de l'US Navy travaillant sur le pont des navires.
 Une Harrington jacket est une veste portée initialement dans les quartiers de haute bourgeoisie britannique.
 Le Hacking jacket est un terme canadien qui désigne la veste d'équitation.

Divers 
 Yellow Jackets de Georgia Tech, un club omnisports universitaire du Georgia Institute of Technology à Atlanta.
 Un Jacket-deck ou jacket-platform ou simplement jacket, est un type de plateforme utilisé pour l'extraction de pétrole ou de gaz.
 , page d'homonymie